Charles Gabriel Foignet (1750-1823), compositeur français ;
 Françoise Foignet-Dalis (1821-1903), actrice de théâtre français.